Эмек-Хефер (, моаца эзорит Эмек Хефер) — региональный совет в долине Хефер, расположенной на равнине Шарон в Центральном округе Израиля.

Совет занимает территорию, прилегающую к Хадере на севере, в Нетании на юге, на Средиземное море на Западе и в Тулькарму и зеленой линии на востоке.

История 
В начале 1900-х годов местная акушерка Ольга Ханкин сообщила о плачевном экономическом состоянии семей в этом регионе своему мужу, Иегошуа Ханкину, который курировал покупку земли в еврейском Национальном фонде. В 1927 году Иегошуа Ханкин решил комплекс правовых вопросов, связанных с приобретением земли, и заключил договор на покупку земель в долине Хефер. Единственная трудность заключалась в том, что еврейский Национальный фонд не имел достаточных средств для оплаты для покупки земли.

Председатель ЕНФ Менахем Усышкин отправившись на сбор средств в Канаду, вернулся с 300 000 долларов США и обязательствами, достаточными чтобы довести сумму до миллиона долларов. Это была сумма, необходимая для покупки земель в долине Хефер на протяжении семи лет, в чём ему оказал содействие лидер канадских сионистов Арчибальд Фрейман. На Сионистском Конгрессе, состоявшемся в Цюрихе в 1929 году, Усышкин объявил, что «Эмек-Хефер в еврейских руках».

Группа из 20 молодых членов движений «Виткин» и «Ха-Эмек» поселились в только-что купленной долине. Они переехали в заброшенные здания, и начали осушение болот и подготовку почвы для сельского хозяйства.

В апреле 1933 года они построили свои первые дома в Кфар-Виткин, в самом центре долины. В 1931 году группа из движения Ха-шомер-ха-цаир в Хадере основали поселение Эйн-ха-Хореш и посадили первые цитрусовые плантации.

Компания «Яхин» подготовила плантации для переселенцев из-за рубежа. Ещё одна группа из движения «Ха-Кибуц-ха-Меухад» основала Гиват-Хаим в 1932 году, а организация демобилизованных солдат Еврейской бригады создали поселения Авихаиль.

Учебный центр Руппин был создан в 1949 году.

Население

Список населенных пунктов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт областного совета (на иврите)
 
 Материал из ЕЖЕВИКИ Хефер (долина)

Региональный совет Эмек-Хефер